Nioboxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Niob und Sauerstoff:

Niob(II)-oxid, NbO
Niob(IV)-oxid, NbO2
Niob(V)-oxid, Nb2O5
 daneben bildet Niob noch eine Reihe weiterer im Aufbau nahe verwandter Oxidphasen mit blauschwarzer Farbe, die sich unter der Bezeichnung NbOx-Phasen (2,4<x<2,5) zusammenfassen lassen.